La Sauleda (l'Estany)
 Can Sauleda
 La Sauleda (Palafrugell)
 Santa Victòria de Sauleda
 Josefina Sauleda i Paulís